Lásd még: Focus (egyértelműsítő lap)

 fókusz, optikai fogalom
 fókusz, nyelvészeti fogalom
 fókusz, matematikai fogalom
 fókusz, pszichoterápiai módszer
 Fókusz, televíziós műsor
 Fókusz, magyar metálegyüttes
 FÓKUSZ, a Magyar Optikai Művek lapja
 Fókusz (Focus, v. más néven Domination), táblás játék